Ludwika Koburg (księżna Fife) – córka króla Wielkiej Brytanii – Edwarda VII Koburga i królowej Aleksandry Duńskiej
 Ludwika Koburg (księżna Argyll) – córka królowej Wiktorii Hanowerskiej i księcia Alberta Saksonii-Coburgu-Gothy

de:Louise, Princess Royal and Duchess of Fife
en:Louise, Princess Royal and Duchess of Fife
nl:Louise van het Verenigd Koninkrijk